Ludwig Ey ist der Name folgender Personen: 

* Ludwig Ey (Verleger) (1887–1968), deutscher Buchhändler und Verleger
 Ludwig Ey (Widerstandskämpfer) (1893–1945), deutscher Widerstandskämpfer